

Избранное кино

Мировое кино 
 «Загадочный автомобилист»/The «?» motorist, США (реж. Уолтер Буф)
 «Поджигатели (История одного преступления)»/Histoire d’un crime, Франция (реж. Жорж Мельес)
 «Мыльные пузыри»/Les Bulles de savon animées, Франция (реж. Жорж Мельес)
 «Сын дьявола»/ , Франция (реж. Лепин)
 «Четыреста проделок дьявола»/Les Quatre cents farces du diable, Франция (реж. Жорж Мельес)
 «Подлинная история банды Келли»/The Story of the Kelly Gang, Австралия (реж. Чарльз Тейт)

Знаменательные события 
 Открывается первое русское кинопредприятие под руководством Александра Ханжонкова. Основная деятельность — продажа фильмокопий иностранного производства, создание структуры проката.
 Снят первый полнометражный фильм «Келли и его молодцы».
 Снят первый рисованный мультфильм Комические фазы смешных лиц (видео)

Персоналии

Родились 
 8 марта — Александр Роу, советский кинорежиссёр-сказочник.
 5 мая — Николай Ренков, советский кинооператор.
 24 июня — Ганс Ярай, австрийский писатель, певец, актёр театра и кино.
 20 сентября — Жан Древиль, французский режиссёр, сценарист и продюсер.
 14 ноября — Андрей Абрикосов, советский актёр театра и кино, Народный артист СССР.
 2 декабря — Дональд Вудс, канадско-американский актёр кино и телевидения.

Ссылки 

 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 Российская империя